Гордый:
 «Гордый» — эскадренный миноносец проекта 7.
 «Гордый» — эскадренный миноносец проекта 57.